Nikezić  ist der Familienname folgender Personen:

Marko Nikezić (1921–1991), jugoslawischer Politiker
Nikola Nikezić (* 1981), montenegrinische Fußballspielerin 
Petar Nikezić (* 1950), serbischer Fußballspieler